A1 (autoestrada) — em Portugal
 A1 (míssil) — míssil alemão
 A1 Grand Prix — prova de automobilismo de monolugar
 ISO 216 — tamanho de papel (A1)

Ver também 
Lista das autoestradas da Suíça